

Astronomia
 5664 Eugster – asteroide della fascia principale

Persone
 Al Eugster – animatore, scrittore e regista statunitense
 Basil Eugster – generale inglese
 Charles Eugster – velocista britannico
 Hans Eugster – ginnasta svizzero
 Hans P. Eugster – mineralogista, geologo e accademico statunitense